Kasjusz – imię męskie
 Kasjusz (zm. 558) – biskup Narni w Umbrii (536-558), święty Kościoła katolickiego
 Kasjusz Dion
 Kasjusz Cherea
 Awidiusz Kasjusz
 Gajusz Kasjusz Longinus
 Lucjusz Kasjusz Longinus